Isophyllum gerardi är en flockblommig växtart som beskrevs av Franz Georg Hoffmann. Isophyllum gerardi ingår i släktet Isophyllum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
gerardi